Die 1. Divisjon 1972 war die 28. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die zehnte Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 23. April 1972 und endete am 15. Oktober 1972.

Modus 
Die Liga bestand ab dieser Saison aus zwölf Mannschaften, die in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander spielten, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende.
Die letzten drei Mannschaften mussten absteigen.

Saison 
Viking Stavanger wurde zum zweiten Mal norwegischer Meister.

Vom ersten bis zum letzten Spieltag führte Viking die Tabelle an. Zur Mitte der Saison betrug ihr Vorsprung kontinuierlich vier Punkte. Zum Ende hin allerdings büßten sie diesen wieder bis auf einen Punkt ein. Am Schlusstag schließlich reichte ihnen ein Unentschieden, um wegen der besseren Tordifferenz gegenüber Fredrikstad FK Meister zu werden.

Der 9:3-Sieg von Strømsgodset IF gegen Fredrikstad FK gehört zu den Top 3 der torreichsten Begegnungen der norwegischen Meisterschaftsgeschichte.

Von den Aufsteigern FK Mjølner, Mjøndalen IF und Skeid Oslo musste nur FK Mjølner wieder absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1972

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1972
Eliteserien-Saison (Fußball)